De Ludwigs ist eine niederländische Nickelodeon-Serie, die am 9. Mai 2016 uraufgeführt wurde. Die Serie richtet sich an Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Ausstrahlung 
In Belgien und den Niederlanden wurde die Serie von Montag bis Donnerstag um 19:20 Uhr ausgestrahlt, seit 2018 montags bis freitags ab 18 Uhr. Die erste Staffel bestand aus vierzig Folgen, die ersten zwanzig wurden vom 9. Mai bis zum 9. Juni 2016 gesendet und die restlichen Folgen vom 19. September bis zum 20. Oktober 2016. Die zweite Staffel bestand aus 28 Folgen, Staffel drei hatte wieder 40 Folgen, die in zwei Teilen gezeigt wurde. Vom 10. April bis zum 20. April 2017 gab es das Special Wer ist der Dieb? in 8 Folgen. Am 28. Oktober 2019 begann die vierte und letzte Staffel der Serie mit dem Namen The End of the World. Der Ableger der Serie heißt Hunter Street (deutsch: Das Geheimnis der Hunters).

Handlung 
Benny hat viele Pflegefamilien besucht, aber dieses Mal geht er zur Familie Ludwig. Die Ludwigs leben in einem Grachtenhaus in Amsterdam. Die Pflegeeltern Erik und Kate sind plötzlich auf mysteriöse Weise verschwunden. Die fünf Pflegekinder Benny, Sam, Yara, Anoosha und Daniel müssen herausfinden, was mit ihren Pflegeeltern passiert ist. Nach vielen Durchsuchungen im Haus und in Amsterdam lernten sie viel über Familien und Feinde und haben noch viele Abenteuer.

Besetzung

Hauptfiguren

Nebenfiguren

Staffeln

Specials

Folgen

Staffel 1 – Teil 1

Staffel 1 – Teil 2

Special (Wer ist der Dieb?)

Staffel 2 (Jagd nach dem Steinschatz)

Staffel 3 – Teil 1 (Das Geheimnis der Verwandten)

Staffel 3 – Teil 2

Spezial (Sinterklaas gesperrt, SOS)

Staffel 4 (Das Ende der Welt)

Trivia 
 Die Innenaufnahmen wurden im Aalsmeer Studio aufgenommen. Die Außenaufnahmen wurden in Amsterdam und im Kanalhaus De Dolphijn am Ringgraben 140–142 aufgenommen. Das Grachtenhaus De Dolphijn diente als Kulisse für das Ludwigshaus der Serie.
 Das Cygnus Gymnasium in Amsterdam Ost diente als Kulisse für die Schule von De Ludwigs.
 Die Geschichte der zweiten Staffel spielt in einer Villa von Tante Janine im Wald in Belgien. In Wirklichkeit wird der Landgoed Noordenhoek als Kulisse für die Serie verwendet, und die Villa von Tante Janine in den Niederlanden in der Provinz Gelderland befindet sich in der Nähe von Deil.
 Das Muiderslot in Muiden diente als Kulisse für die Burg der Verwandten.

Weblinks 
 Infos auf fandom.com
 
 Homepage auf Nickelodeon
 De Ludwigs auf moviepilot.de

Kinder- und Jugendfernsehserie
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie (Belgien)
Fernsehserie (Niederlande)